Thiel-sur-Acolin – comune francese della regione dell'Alvernia
 Andreas Thiel – pallamanista tedesco
 Peter Thiel – imprenditore statunitense, cofondatore di PayPal